Suomi es una palabra finesa que puede significar:
 
 Finlandia, país nórdico ubicado en el extremo norte de Europa; su nombre en finés se escribe con mayúscula inicial: Suomi.
 El idioma finés; se escribe con minúscula inicial: suomi.
 El Suomi KP/-31 es un fusil finlandés.
 Verner Suomi fue un científico meteorólogo estadounidense.